Fabienne Dongus – calciatrice tedesca, centrocampista
 Gerhard Dongus – attore, moderatore e presentatore radiofonico tedesco
 Tamar Dongus – calciatrice tedesca, difensore